St. Nicholas Chapel (deutsch: Nikolaikapelle) bezeichnet Kapellen, die nach dem Heiligen Nikolaus von Myra benannt sind. Weitere nach diesem Patron benannte Kirchen und Kapellen sind unter Nikolaikirche und Nikolaikapelle zu finden. Im National Register of Historic Places sind folgende St. Nicholas Chapels gelistete:

 St. Nicholas Chapel (Sand Point, Alaska), ID-Nr. 80000742
 St. Nicholas Chapel (Ekuk, Alaska), ID-Nr. 80000749
 St. Nicholas Chapel (Nondalton, Alaska), ID-Nr. 80000751
 St. Nicholas Chapel (Pedro Bay, Alaska), ID-Nr. 80000753
 St. Nicholas Chapel (Igiugig, Alaska), ID-Nr. 80004579
 St. Nicholas Chapel (Seldovia, Alaska), ID-Nr. 80004588
 St Nicholas Chapel (Orkney), Papa Stronsay

!